Ю́рий Вениами́нович Шлы́ков (род. 28 февраля 1953, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог, профессор. Заслуженный артист Российской Федерации (1996). Народный артист Российской Федерации (2014).

Биография 
Юрий Шлыков 28 февраля 1953 года родился в Москве.

В 1974 году окончил актёрский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина в Москве (художественный руководитель курса — Вера Константиновна Львова).

В 1973 году, будучи студентом театрального училища, дебютировал в кино в роли Саньки Крупнова в советском художественном фильме режиссёра Ивана Лукинского «Истоки», снятом по одноимённой повести Григория Коновалова.

В период с 1976 по 1979 годы работал актёром Московского театра драмы и комедии (ныне — Московский театр на Таганке) под руководством Юрия Петровича Любимова.

С 1976 года преподаёт на кафедре мастерства актёра Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина, профессор.

В 1981 году был принят в труппу Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова, где служит по настоящее время.

Получил всесоюзную известность после исполнения главной роли — Виталия Лосева — в советских детективных художественных фильмах «Инспектор Лосев» (1982) и «Петля» (1983).

В 2006 году на сцене Театра имени Е. Б. Вахтангова вместе с ведущими артистами театра и своими выпускниками поставил спектакль «Собака на сене» по одноимённой комедии Лопе де Веги.

Личная жизнь 
 Жена — Наталия Ивановна Санько (род. 8 января 1952), актриса, однокурсница Юрия Шлыкова по Высшему театральному училищу имени Б. В. Щукина. Поженились в 1973 году, будучи студентами, едва перешедшими на четвёртый курс. Живут вместе по настоящее время.
 Старшая дочь — Анна Юрьевна Шлыкова, учитель. Замужем с 1999 года, у супругов трое детей.
 Младшая дочь — Ксения Юрьевна Шлыкова, медицинская сестра, выпускница Московского медицинского училища № 13 на Смоленском бульваре. Замужем за медиком с 2008 года, у супругов двое детей.
 Тесть — Иван Федосеевич Санько (7 февраля 1902 — 22 июля 1985), советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945), генерал-полковник артиллерии ВС СССР.
 Тёща — Елена Дмитриевна Санько (в девичестве — Москаленко; 14 апреля 1922 — 31 декабря 1984), советская театральная актриса, служила в труппе Центрального академического театра Советской армии (ЦАТСА).
 Свояченица (старшая сестра жены) — Ёла Ивановна Санько (род. 18 февраля 1947), актриса театра и кино, выпускница Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина 1969 года.

Творчество

Работы в театре

Московский театр драмы и комедии (ныне — Московский театр на Таганке)

Государственный академический театр имени Е. Б. Вахтангова

Актёр 
 «Роза и крест» по одноимённой пьесе русского поэта Александра Блока — Бертран (по прозванию «Рыцарь-несчастие»), сторож замка
 «Анна Каренина» по одноимённому роману Льва Толстого — Алексей Кириллович Вронский, граф
 «И дольше века длится день» по одноимённому роману Чингиза Айтматова — Эдильбай
 «Раненые» — комиссар
 «Чем люди живы» — Петрович
 «Полстраницы оперативной сводки» по мотивам произведений Константина Симонова и Георгия Жукова — Георгий Константинович Жуков
 «Кабинетная история» — заместитель председателя исполкома
 «Маленькие трагедии» по циклу коротких пьес А. С. Пушкина — председательствующий
 «Антоний и Клеопатра» по одноимённой пьесе Уильяма Шекспира — Секст Помпей
 «Зойкина квартира» по одноимённой пьесе Михаила Булгакова — Роббер, член коллегии защитников
 «Чудо святого Антония» по одноимённой пьесе Мориса Метерлинка — Гюстав
 «Лир» по пьесе «Король Лир» Уильяма Шекспира — граф Глостер
 «Принцесса Турандот» по одноимённой пьесе-сказке Карло Гоцци — Измаил, бывший воспитатель царевича Самаркандского
 «Сирано де Бержерак» по одноимённой драме Эдмона Ростана — де Гиш
 «Дон Жуан» по комедии «Дон Жуан, или Каменный пир» Мольера — господин Диманш, купец
 «Али-Баба и сорок разбойников» по одноимённой восточной арабской сказке — Юсуф
 «Мелкий бес» по одноимённому роману Фёдора Сологуба — Хрипач, директор гимназии, он же Верига, генерал-губернатор
 «Маскарад» по одноимённой драме М. Ю. Лермонтова — неизвестный
 «Принцесса Ивонна» — камергер
 «Пристань» (часть первая «Визит дамы») по мотивам произведений Б. Брехта, И. А. Бунина, Ф. М. Достоевского, Ф. Дюрренматта, А. Миллера, А. С. Пушкина, Э. де Филиппо — бургомистр
 «Бесы» по одноимённому роману Ф. М. Достоевского — Степан Трофимович Верховенский, учитель Николая Ставрогина и Лизаветы Николаевны, отец Петра Степановича
 «Евгений Онегин» по одноимённому роману А. С. Пушкина — князь
 «Дядя Ваня» по одноимённой пьесе А. П. Чехова — Александр Владимирович Серебряков, отставной профессор

Режиссёр 
  — «Собака на сене» по одноимённой комедии испанского драматурга Лопе де Веги

Фильмография 

  — Истоки — Санька Крупнов, сын потомственного рабочего-сталевара Дениса Крупнова
 1973 — Два дня тревоги — Петруничев
  — Ваши права? — Андрей Прудников
  — Колыбельная для мужчин — Коля Санин
  — Мы вместе, мама — Максим
  — Ветер «Надежды» — Лёша Зырянов
  — Своё счастье — Юра
  — Ключ — Валерий Семёнов
 1980 — Долгие дни, короткие недели
  — Всем — спасибо! — актёр, исполняющий роль Бориса
  — Инспектор Лосев — Виталий Лосев, инспектор московского уголовного розыска (МУРа)
  — Петля — Виталий Лосев, инспектор московского уголовного розыска (МУРа)
  — Снег в июле — Славич
  — Мужские тревоги — Лужин
 1985 — Подвиг Одессы — Сергей Георгиевич Горшков, капитан 1-го ранга
  — Жалоба — Фомичёв Лев Владимирович, начмед клиники
 1986 — Знаю только я — Сергей, подчинённый Шереметьева
 1986 — Размах крыльев — Виталий Васильков, авиадиспетчер, сын штурмана Геннадия Василькова
  — Николай Подвойский — В. И. Ленин
 1987 — Перемена участи — адвокат
  — Фитиль (выпуск № 302, новелла «Рад стараться…») — Степан Васильевич
 1989 — Анна Петровна — Новосёлов
 1989 — Закон — Андрей Павлович Лунин, молодой юрист
 1990 — Короткая игра — Валера Дьяков, архитектор 1990 — Муж собаки Баскервилей — Вадим Сергеевич Астахов 1991 — И чёрт с нами! — режиссёр телетрансляции 1991 — Плащаница Александра Невского — Геннадий Анатольевич, майор милиции, следователь 1991 — Под маской Беркута — Хаген 1991 — Миленький ты мой… — Александр Никитин 1992 — Прощение — Верёвкин 1992 — Чувствительный милиционер — главврач дома ребёнка 1993 — Американский дедушка — Денис  — Фитиль (выпуск № 367, новелла «Крестики-нолики») (Продолжая тему…) — следователь 1997 — Бесноватые — 
 1997 — На заре туманной юности — Вазов 1999 — Поворот ключа — Конов  — Часы без стрелок — высокопоставленный чиновник
  — Смотрящий вниз — Иннокентий Парфёнович Вершинин
 2002 — Чеховские мотивы —  
  — Даша Васильева. Любительница частного сыска. Фильм «Дантисты тоже плачут» — Владимир
  — Фитиль (выпуск № 14, новелла «Аукцион») (…Продолжение сюжета «Крестики-нолики» 1993 года)
  — Фитиль (выпуск № 22, новелла «Откат»)
  — Настройщик — мужчина, желающий познакомиться
 2004 — Четыре любови —  
 2004—2013 — Кулагин и партнёры — Лев Михайлович Шкловский, серия «Бабник»
  — Мошенники — Антонов, адвокат (6-7 серии)
 2005 — Звезда эпохи — Виктор Семёнович Абакумов, генерал
 2005 — Есенин — начальник отдела КГБ
  — Знаки любви — Генрих Павлович Кошевой
  — Молодой Волкодав — Хангул
 2007 — На пути к сердцу — Корнеев
 2007 — Формула стихии — Шилов
  — Хлеб той зимы —  
 2008 — Дважды в одну реку — Николай Петрович
 2008 — Туман рассеивается — председатель мандатной комиссии разведки
 2008 — Полёт фантазии — Борис Иванович, босс и тесть Виктора
  — Горячие новости — Сергей Петрович Болдырев, генерал, начальник московской милиции
 2009 — Десантура — Михаил, отец Юлии
 2009 — Вольф Мессинг: видевший сквозь время — генерал Виктор Абакумов
 2009 — Час Волкова 3 (серия «Чёрная кошка») — Шахов
 2009 — Журов (фильм № 3 «Старые доски», серии 5-6) — Аркадий Борисович Козлов, коллекционер, внук иконописца Боголепского
  — Буду верной женой — отец Коли, генерал
 2010 — Вендетта по-русски — Михайлов, генерал-майор
 2010 — Гаражи (серия «Принцесса бензоколонки») — Иннокентьев, генерал милиции, отец Влады
 2010 — Раскрутка — Бориса Георгиевич Ушаков, владелец адвокатской фирмы
  — Два билета в Венецию — Геннадий Петрович Краснов, отец Лизы
 2011 — Нелюбимый — Пётр Иванович, профессор
 2011 — Поединки («Выбор агента Блейка») — Юрий Вениаминович
 2011 — Товарищи полицейские (серия «Крыша. Инквизиторы») — Ростислав Зыков, подполковник-оборотень
 2011 — Жуков — редактор
 2011 — Дом образцового содержания — Степан Лукич Званцев
 2011 — Неистовый, яростный, бешеный... — Перминов, генерал
  — Марьина роща — Иван Матвеевич Халин
 2013 — Гюльчатай. Ради любви — Сергей Симонович
  — Выстрел — Пётр Сергеевич Кривцов
  — Миндальный привкус любви — Геннадий Александрович Кутепов
  — Провокатор — Сергей Глебович Раевский, ректор института
 2016 — Штрафник — Жилин
 2016 — Жемчуга — Кузьмич, новый садовник в доме художника Романа Борисовича Князева
  — Кровавая барыня — канцлер 
 2018 — «Тайны госпожи Кирсановой» — Константин Львович Елизаров, полковник
 2018 — «Чужая жизнь» — Артемьев
 2020 — «Птичка в клетке» — Игорь Валерьевич Любецкий
 2021 — «Проект «Анна Николаевна»-2» — Соколовский
 2022 — «13 клиническая»

Признание

Государственные награды и звания 
 1996 — почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — за заслуги в области искусства.
 2014 — почётное звание «Народный артист Российской Федерации» — за большие заслуги в развитии театрального, музыкального и кинематографического искусства.

Награды субъектов Российской Федерации 
 2017 — медаль «За веру и добро» (награда Кемеровской области) — за активную благотворительную и общественную деятельность в Кемеровской области.

Примечания

Ссылки 
 Юрий Шлыков. Народный артист РФ. Биография, работы в театре и кино, награды, пресса. Официальный сайт Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова // vakhtangov.ru
 Юрий Шлыков. Фильмография актёра, рейтинг фильмографии. Сайт «КиноПоиск» // kinopoisk.ru
 Шлыков Юрий Вениаминович. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова